Соколі́вка — село в Україні, Вільнянському районі Запорізької області. Орган місцевого самоврядування — Михайлівська сільська рада.

Географічні відомості 
Село Соколівка знаходиться за 5 км від лівому березі річки Дніпро, на відстані 1 км від села Сергіївка. Поруч проходить автомобільна дорога  ().

Село розташоване за 27 км від районного центру, за 17 км від обласного центру. Найближча залізнична станція — платформа 9 км — знаходиться за 17 км від села.

Площа села — 102,9 га. Кількість дворів — 284, кількість населення на 01 січня 2007 року — 651 чол.

Історія населеного пункту 
Соколівка утворилась в 1930-х роках як хутір Шевченка переселенцями з сіл, територія була затопленою водами Дніпра після будівництва ДніпроГЕС.

День села досі відзначається 10 жовтня; в цей день 1943 року Соколівку було відбито Червоною армією від німецьких загарбників.

З 24 серпня 1991 року село входить до складу незалежної України.

25 лютого 2015 року в селі невідомі завалили пам'ятник Леніну.

Об'єкти соціальної сфери 
В селі працюють загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, будинок культури, фельдшерсько-акушерський пункт, поштове відділення.

Визначні місця 
В центрі села знаходиться пам'ятник загиблим воїнам Червоної Армії.

Див. також 
 Перелік населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932—1933 (Запорізька область)

Джерела 

 Матеріали Вільнянського районного краєзнавчого музею
 У Запорізькій області знесли ще два пам'ятники Леніну

Села Запорізької області